Khao Phanom (în ) este un district (Amphoe) din provincia Krabi, Thailanda, cu o populație de 45.982 de locuitori și o suprafață de 788,522 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 6 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 54 de sate (muban).

|| 
|}

Amphoe în provincia Krabi